Премия «Выбор критиков» за лучшую музыку () является премией, присуждаемой Ассоциацией критиков вещательного кино, за написание музыки для фильмов.

Список победителей и номинантов

1990е

2000е

2010е

2020е

М
Музыкальные кинопремии